Biologia:
 Til·ler (Tilia spp.)
 Til·ler comú (Tilia × europaea)
 Til·ler de fulla petita (Tilia cordata)
 Tell de fulla gran (Tilia platyphyllos)
 Matapoll (Daphne gnidium)
 Tell de branques pèndules (Tilia petiolaris)
 Tell (arqueologia), pujol constituït per les restes de les diverses habitacions successives, acumulades les unes sobre les altres durant un llarg espai de temps, característic del Pròxim i Mitjà Orient.
 Guillem Tell, heroi mític de la independència suïssa (segle XIV).
 Atles Tell''' serralada d'uns 1.500 km que pertany a les muntanyes de l'Atles situada al Nord d'Àfrica